Mauzoleum Mikołaja Sikatki (także: Mauzoleum Pasterza Mikołaja) – sarkofag z ciałem pasterza Mikołaja Sikatki, zlokalizowany w Licheniu Starym, na terenie tamtejszego sanktuarium maryjnego.

Mikołaj Sikatka (1787-1857) był fornalem i pasterzem w lokalnym majątku Kwileckich. W latach 1850–1852 miał być świadkiem objawień maryjnych w Lesie Grąblińskim. Zmarł w opinii świętości, wcześniej przepowiadając dokładnie datę i godzinę swojej śmierci. Pochowano go na cmentarzu w Licheniu Starym. Po około 40 latach grób rozkopano, budując nowy pomnik. Ciało pasterza nie nosiło wtedy oznak rozkładu. Obecny sarkofag odsłonięto 4 maja 1975, w 125. rocznicę objawień. Rzeźby ukazujące scenę objawienia (sosna z kapliczką, Matka Boża Licheńska i klęczący Sikatka) wyrzeźbiła Rosita Bartoszewska. Scena przedstawia moment głoszenia orędzia przez Matkę Bożą.

Przypisy 

Pomniki w Licheniu Starym
Sikatki
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym